Holsterhausen ist in Nordrhein-Westfalen der Name folgender Stadtteile 

 Holsterhausen (Essen) 
 Holsterhausen (Herne) 
 Holsterhausen (Dorsten)
Weiteres
  Römerlager Holsterhausen in Holsterhausen (Dorsten)